Dschazira, mit Artikel al-Dschazira (von arabisch ǧazīra „Insel, Halbinsel“; Schreibweisen auch: Dschasira, Dschesireh, Gazeera, Gazeerah, Gazira, Gazirah, Gezeerah, Gezirah, Gezire, Jazeera, Jazeerah, Jazira) steht für:

 Dschazīra, arabische Bezeichnung für Obermesopotamien
 Dschazira Dschalita, Galite-Inseln, tunesische Inselgruppe
 Dschazira-Ebene, auch Gezira-Ebene, Sudan

 Al Jazeera, al-Dschasira, arabischer Fernsehsender
 Al Jazeera English, dessen englischsprachiger Schwestersender
 Al Jazeera America, amerikanischer Ableger des Senders
 al-Dschazira (Bundesstaat), sudanesischer Bundesstaat
 Arabische Halbinsel, Ǧazīrat al-ʿArab, als Synonym

 Algeciras, spanische Hafenstadt
 Aliezira, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche.
 Cizre, Stadt in der Türkei
 Gezira (Kairo), Nilinsel in Kairo
 Gżira, Stadt in Malta
 Jazeera Airways, Fluglinie aus Kuwait
 Madinat al-Dschazira, arabischer Name der Gemeinde Ciutadella auf der Insel Menorca

Siehe auch:
 Al-Jazeera (Jordanien), jordanischer Sportklub mit Sitz in der Stadt Amman
 Dschazira-Projekt (Bewässerungsprojekt der sudanesischen Regierung)